Miejscowości w USA:
 White Lake – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 White Lake – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 White Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 White Lake (ang. White Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 White Lake (ang. White Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 White Lake (ang. White Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora